Ohrenbach ist ein Ortsname:
 Ohrenbach, Gemeinde im Landkreis Ansbach, Bayern
 Ohrenbach (Auerbach in der Oberpfalz), Dorf der Stadt Auerbach in der Oberpfalz im Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Ohrenbach (Künzelsau), Weiler im Ortsteil Steinbach der Stadt Künzelsau im Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Ohrenbach (Weilbach), ehemalige Gemeinde, jetzt Weiler im Markt Weilbach, Landkreis Miltenberg, Bayern

Ohrenbach ist ein Gewässername:
 Ohrenbach (Arfe), rechter Zufluss der Arfe (zur Eder), nahe Arfeld, Stadt Bad Berleburg, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Ohrenbach (Deubach), rechter Zufluss des Deubachs nach Amrichshausen, Stadt Künzelsau, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Ohrenbach (Mud), linker Zufluss der Mud bei Weilbach, Landkreis Miltenberg, Bayern
 Ohrenbach (Ortlesbach), linker Zufluss des Ortlesbachs (zum zuvor auch Goldbrunnenbach genannten Flembach, zur Pegnitz) vor Steinamwasser, Stadt Auerbach in der Oberpfalz, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Ohrenbach, Oberlaufname bis zur Gebietsgrenze nach Blindheim des Weiherbrunnenbachs, linker Zufluss des Klosterbachs durch Blindheim, Landkreis Dillingen an der Donau, Bayern

Siehe auch:
 Ohrbach
 Ohrenklingenbach
 Ohrnbach
 Orbach